Manda kan syfta på:
Manda (språk) – ett australiskt språk
 Manda – ett kvinnonamn, se Amanda (namn)
 Manda (djur) – ett släkte i familjen kortvingar
 Manda Nilsénius (1994–), en svensk sångerska

Geografi

Bangladesh 

 Manda (underdistrikt),

Gambia 

 Galleh Manda, ort, Central River,

Kenya 
 Manda Island (ö i Kenya) – en ö i Kenya

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar